Venera, planet Sunčeva sustava.
 jutarnja zvijezda (oružje), srednjovjekovno oružje.